Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de Georges Leygues, d'après Georges Leygues:
 le , un croiseur de  lancé en 1936 ;
 la , une frégate de classe Georges Leygues lancée en 1976.

Nom de bateau de la Marine française